

Geografia
 Colle dei Pini – frazione di Roma Capitale, situata nel territorio del Municipio Roma IX 
 Isola dei Pini – isola dell'Oceano Pacifico, appartenente all'arcipelago della Nuova Caledonia
 Lido dei Pini – località sulla costa laziale, frazione di Anzio, città metropolitana di Roma Capitale
 Poggio dei Pini – frazione del comune di Capoterra, provincia di Cagliari, Sardegna
 Vergin De' Pini – frazione del comune di Monsummano Terme, provincia di Pistoia, Toscana

Persone
 Agnese Pini (1985) – giornalista italiana
 Antonio Pini, o Antonio Pino da Bellagio (XVII secolo) – scultore e incisore italiano
 Antonio Pini-Corsi (1858 o 1859-1918) – baritono italiano, fratello del tenore Gaetano
 Bruno Pini (1918-2007) – matematico italiano, accademico dei Lincei
 Carolina Pini (1988) – ex calciatrice di ruolo centrocampista e accademica italiana
 Diego Pini (1946-2014) – dirigente sportivo italiano
 Enrico Pini (1851-1928) – avvocato, dirigente d'azienda e politico italiano
 Ermenegildo Pini, o Pino, noto anche come Padre Pini (1739-1825) – matematico, naturalista e architetto italiano
 Gaetano Pini (1846-1887) – medico, igienista e educatore italiano
 Gaetano Pini-Corsi (1865-1935) – tenore italiano, fratello del baritono Antonio
 Gianluca Pini (1973) – politico italiano e deputato
 Giorgio Pini (1899-1987) – politico e giornalista italiano
 Giovanna Pini (...) – pedagogista, regista, attrice e scrittrice italiana.
 Giovanni Pini (1992) – cestista italiano
 Giuditta Pini (1984) – politica italiana 
 Joanne Maria Pini (1953) – compositore italiano 
 Linda Pini, nome d'arte di Gerlinda Filippini (1896-1971) – attrice italiana
 Luigi Pini (1790-1848) – cornista italiano
 Maria Pini (1890-1974) – giusta tra le nazioni italiana 
 Matt Pini (1969) – ex rugbista a 15 e allenatore di rugby a 15 australiano
 Napoleone Pini (1835-1907) – zoologo e paleontologo italiano
 Nello Pini (...–1944) – partigiano e antifascista italiano
 Nello Pini (1921-1993) – designer ed ebanista italiano
 Renzo Pini (1919-1996) – calciatore italiano, di ruolo attaccante
 Rodolfo Pini (1926-2000) – calciatore uruguaiano di ruolo centrocampista, campione del mondo nel 1950
 Ryan Pini (1981) – nuotatore papuano
 Sergio Pini (1936) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista
 Stefano Pini (1983) – poeta italiano
 Tiziana Pini (1958) – attrice, cantante e showgirl italiana
 Vladimiro Pini (1879-1959) – militare e politico italiano

Altro
 Istituto ortopedico Gaetano Pini – struttura ospedaliera di Milano
 Stadio dei Pini – struttura sportiva marsicana, nei pressi di Avezzano